Cordillera Occidental (Bolivia), een gebergte in Bolivia
 Cordillera Occidental (Colombia), een gebergte in Colombia
 Cordillera Occidental (Ecuador), een gebergte in Ecuador
 Cordillera Occidental (Peru), een gebergte in Peru